The Showman – film del 1914 diretto da E.H. Calvert
 The Showman – documentario del 1970 diretto da Christian Marnham